Název Mukařov má více sídel:
 Mukařov (okres Mladá Boleslav) – obec v okrese Mladá Boleslav
 Mukařov (okres Praha-východ) – obec v okrese Praha-východ
 Mukařov (Malá Skála) – část obce Malá Skála v okrese Jablonec nad Nisou
 Mukařov (Lovečkovice) – část obce Lovečkovice v okrese Litoměřice